Кункинский язык — один из даргинских языков нахско-дагестанской семьи. Многие носители переселились в города юга Европейской части России. Кунинский язык часто считается диалектом даргинского языка. Число говорящих на Кункинском языке — около 1000 (оценка). 

Распространён на юго-западе Дахадаевского района, в селение Кунки.

Лексикология 

Лексика кункинского языка представляет собой совокупность всех лексем (слов), существующих или существовавших в данном языке. В лексике присутствуют арабские заимствования, как и во всех дагестанских языках.

Примечания

Ссылки 

 Даргинский язык (диалекты)

Языки России
Даргинские языки
Языки Дагестана